Александр Викторович Са́рычев (р. 1952) — депутат Государственной Думы РФ 4 и Государственной Думы РФ 5 созывов, депутат Тюменской областной Думы (2001).

Биография 
Родился 27 марта 1952 года в Сызрани (ныне Самарской области). В 1970—1972 проходил службу в Советской армии. Работал в нескольких нефтегазовых управлениях в РСФСР.

В 1978 году окончил Куйбышевский политехнический институт. В 1984 году стал функционером КПСС. В 1994 году стал руководителем Сургутского района.

В 1999 году закончил Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права. В 2001 году избирался депутатом Тюменской облдумы.

Избирался в ГД РФ. В Госдуме работает заместителем председателя комитета по местному самоуправлению Является кандидатом экономических наук.

Награды 
 медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири»
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Семья 
Женат, имеет двоих дочерей.

Ссылки 
 http://www.gosduma.net/structure/deputies/23495/

Члены КПСС
Выпускники СамГТУ
Персоналии:Сургутский район
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Тюменской областной Думы